Липівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Липівська сільська рада — Вінницька область, Томашпільський район
 Липівська сільська рада — Івано-Франківська область, Рогатинський район
 Липівська сільська рада — Івано-Франківська область, Тисменицький район
 Липівська сільська рада — Київська область, Макарівський район
 Липівська сільська рада — Львівська область, Миколаївський район
 Липівська сільська рада — Чернігівська область, Талалаївський район